2,3-Butilen karbonat se može odnositi na:

 cis-2,3-Butilen karbonat
 trans-2,3-Butilen karbonat